Ки́слые магмати́ческие го́рные поро́ды (кремнеки́слые магмати́ческие го́рные поро́ды) — отряд магматических горных пород, выделяемый по содержанию кремнезёма (SiO2), которое варьируется в пределах 63—78 %. Породообразующими минералами отряда являются кварц, калиевые полевые шпаты, кислые плагиоклазы, биотит, реже мусковит, роговая обманка и авгит. Из акцессорных минералов типичны циркон и турмалин.

Характерными представителями кислых пород плутонического класса являются гранодиориты, плагиограниты, граниты; вулканического класса — риолиты, дациты. В отряде выделяется 16 семейств и 33 вида горных пород. Из них на плутонический класс приходится 9 семейств и 18 видов, на вулканический — 7 семейств и 15 видов горных пород.

Классификация 
Классификация кислых магматических горных пород разработана и утверждена Межведомственным петрографическим комитетом России и опубликована в Петрографическом кодексе России в составе общих Классификационных таблиц магматических (вулканических и плутонических) горных пород.

Эволюция кислой магмы

Генерация и дифференциация кислой магмы

Ассоциации кислых пород

Металлогения кислых пород

Кислые породы Луны

Примечания

Ссылки 
 Породы кислого состава  в ГеоВики

Литература 
 
 
 

Магматические горные породы по содержанию кремнезёма